Die Taiwan Open 2016 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kaohsiung, Taiwan. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 8. bis zum 14. Februar 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Taiwan Open 2016 fand vom 6. bis 7. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

2016
WTA Tour 2016